Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.
Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová hanno vinto il titolo, battendo Caroline Garcia e Katarina Srebotnik in finale con il punteggio di 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (primo turno)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (finale)

  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campionesse)  
  Klaudia Jans-Ignacik /  Andreja Klepač (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2015
WTA Tour 2015